Le tournoi de Double hommes des Championnats du monde de badminton 2015 se tient du 10 au 16 août 2015 à Jakarta en Indonésie.

Têtes de série
Voici la liste des paires têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Notes et références

Lien externe
 Résultats du double hommes sur le site tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2015